Radiocentrum hachetanum är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1915.  Radiocentrum hachetanum ingår i släktet Radiocentrum och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
hachetanum